Webersfeld (Weber von Webersfeld):

 Edward Weber von Webersfeld (1812-1847) – austriacki nauczyciel tańca
 Edward Webersfeld (Edward Weber von Webersfeld; 1845-1918) – aktor, powstaniec styczniowy
 Ludwika Webersfeld – aktorka
 Magdalena Webersfeld (1887-1966) – muzyk, pedagog
 Władysław Webersfeld (1905-1956) – sierżant PSZ, "Karpatczyk"